Вареник:

 Вареники — славянское блюдо, которое готовится из теста с различными начинками.
 Вареник — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Вареник, Василий Степанович (1816—1893) — генерал-майор Кубанского казачьего войска, общественный деятель.

См. также 
 Варенников
 Варениковская